Эла́йджа Ра́унд (; январь 1882 — дата смерти неизвестна) — английский футболист, вратарь.

Биография 
Уроженец Сток-он-Трента, Элайджа начал профессиональную карьеру в клубе «Барнсли» в сезоне 1904/05. Провёл за клуб 46 официальных матчей. В 1908 году перешёл в «Олдем Атлетик», за который провёл 10 матчей.

В мае 1909 года стал игроком «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за клуб 9 октября 1909 года в выездном матче Первого дивизиона против «Ливерпуля», пропустив в свои ворота 3 мяча. 26 февраля сыграл против «Астон Виллы», пропустив в свои ворота семь мячей. В июне 1919 года покинул «Юнайтед», проведя за клуб только 2 матча.

В дальнейшем выступал за «Уорксоп Таун» и «Мексборо».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»